Humble puede referirse a:

Lugares 
 Humble, Kentucky
 Humble, Texas, Estados Unidos

Personas 
 Humble (apellido)
 Humblus/Humble, Un legendario rey danés
 Humble Howard, Howard Glassman, una mitad del dúo de la demostración de la mañana de Toronto, Humble and Fred

Otros usos 
 Humble Bundle, paquete de videojuegos para PC
 Humble Oil, una compañía petrolera que pasó a formar parte de Exxon
 Humble (estudio de producción), un estudio de producción basado en Nueva York
 «Humble» (canción), de Kendrick Lamar, publicado en 2017
 «Humble», sencillo de 2012 de la cantante danesa Soluna Samay

Véase también 
 Humble Pie, banda de rock británico
 The Humble Brothers, dúo canadiense de música electrónica